Джиган:

 Джиган (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вейнштеин; род. 1985) — украинский (русскоязычный) хип-хоп певец, исполнитель.
 Джиган, Шимон (Семён Моисеевич) (1905—1980) — польский и израильский комик, актёр водевильного театра на идише.

См. также